В Национальной баскетбольной ассоциации самым результативным баскетболистом в сезоне считается игрок с самым большим средним показателем очков за игру. До сезона 1968/69 эту награду получал игрок, набравший больше всех очков в сезоне. До сезона 1979/80 в зачёт не включались трёхочковые броски, которые были введены лишь в 1979 году. Для прохождения квалификации игрок должен сыграть минимум в 70 играх из 82 или набрать не менее 1400 очков. Эти критерии вступили в силу начиная с сезона 1974/75 и менялись в зависимости от длины сезона.

Рекорд по набранным очкам в сезоне принадлежит Уилту Чемберлену, который в сезоне 1961/62 набрал 4029 очков. В этом сезоне Уилт также установил рекорд по среднему количеству очков за игру — 50,4. Чемберлен также является обладателем рекорда по среднему количеству набранных очков за игру для новичков, который установил в сезоне 1959/60 — 37,6 очка за игру. Среди игроков, выступающих в настоящее время в НБА, рекорд по количеству очков за сезон (2832) и по среднему количеству очков в сезоне (35,4) принадлежит Коби Брайанту, которые он установил в сезоне 2005/06.

Чаще всех эту номинацию выигрывал Майкл Джордан — 10 раз. Джордан и Чемберлен единственные игроки, выигравшие эту номинацию 7 раз подряд. Джордж Гервин, Аллен Айверсон и Кевин Дюрант выигрывали номинацию по 4 раза, Джордж Майкен, Нил Джонстон, Боб Макаду и Джеймс Харден выигрывали эту награду трижды. Два раза самыми результативными игроками ассоциации становились Пол Аризин, Боб Петтит, Карим Абдул-Джаббар, Шакил О’Нил, Трэйси Макгрэди, Коби Брайант, Расселл Уэстбрук и Стефен Карри. Начиная с сезона 1969/70, только три игрока выигрывали эту номинацию и чемпионство НБА в одном сезоне: Карим Абдул-Джаббар (выступавший под своим настоящим именем Лью Алсиндор) в 1971 году вместе с «Милуоки Бакс», Майкл Джордан с 1991 по 1993 год и с 1996 по 1998 год с «Чикаго Буллз» и Шакил О’Нил в 2000 году с «Лос-Анджелес Лейкерс». О’Нил является единственным игроком из выигрывавших данный титул, который в своём победном сезоне не реализовал ни одного трёхочкового броска (для сезонов, когда такие броски были введены). Кевин Дюрант стал самым молодым игроком, выигрывавшим этот трофей, получив его в возрасте 21 года и 197 дней. Действующим обладателем почётного титула является центровой клуба «Филадельфия Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

Легенда

Самые результативные игроки регулярного чемпионата НБА

Комментарии 

  В сезоне 1947/48 Джо Фулкс набирал в среднем по 22,1 очка за игру, однако сыграл всего 43 игры, набрав 949 очков, второй результат в чемпионате.
  Уилт Чемберлен стал обладателем рекорда по количеству набранных очков в одной игре среди новичков.
  Уилт Чемберлен стал обладателем рекорда по количеству набранных очков в сезоне, а также в одной игре.
  В сезоне 1967/68 Оскар Робертсон в среднем набирал по 29,2 очка за игру, однако сыграл всего 65 игр и набрал 1896 очков, став шестым среди лучших снайперов сезона.
  Элвин Хейз стал последним новичком, ставшим самым результативным игроком сезона.
  В сезоне 1969/70 новичок Лью Алсиндор стал самым результативным игроком в сезоне, забив 2361 очка, однако был вторым по среднему количеству набраных очков за игру.
  Перед сезоном 1971/72 Лью Алсиндор принял ислам и изменил имя на Карим Абдул-Джабар.
  В сезоне 1977/78 Джордж Гервин опередил Дэвида Томпсона с минимальной разницей очков в среднем очка за игру (27,21 против 27,15).
  В сезоне 1984/85 новичок Майкл Джордан стал лидером по количеству набранных очков — 2313, однако был третьим по среднему количеству очков за игру. Бернард Кинг стал двенадцатым в списке лучших снайперов, однако набирал в среднем за игру 32,9 очка.
  В сезоне 1985/86 Алекс Инглиш набрал больше всех очков за сезон 2414, однако стал третьим по среднему показателю за игру (29,8).
  В сезоне 1993/94 Дэвид Робинсон набрал 71 очко в последнем матче сезона и обогнал Шакила О’Нила в борьбе за титул.
  Сезон 1998/99 был укорочен до 50 игр из-за локаута.
  В укороченном сезоне 1998/99 Шакил О’Нил набрал больше всех очков — 1289, но стал вторым по среднему показателю за игру (26,3).
  В сезоне 2000/01 Джерри Стэкхауз набрал больше всех очков (2380), однако по среднему показателю за игру занял второе место (29,8).
  В сезоне 2001/02 Пол Пирс набрал больше всех очков (2144), но по среднему показателю за игру занял третье место (26,1).
  В сезоне 2002/03 Коби Брайант набрал больше всех очков (2461), но по среднему показателю за игру занял второе место (30,0).
  В сезоне 2003/04 Кевин Гарнетт набрал больше всех очков (1987), но по среднему показателю за игру занял третье место (24,2).
  В сезоне 2007/08 Коби Брайант набрал больше всех очков (2323), но по среднему показателю за игру занял второе место (28,3).
  В сезоне 2009/10 Кевин Дюрант обошёл Леброна Джеймса с минимальным отрывом, набирая по 30,1 против 29,7 очка за игру. Кроме того Кевин Дюрант в возрасте 21 года и 197 дней стал самым молодым снайпером по итогам сезона в истории НБА.
  Сезон 2011/12 был сокращён до 66 игр из-за локаута. Чтобы претендовать на титул самого результативного игрока лиги в этом сезоне нужно было сыграть не менее 57 игр или набрать не менее 1127 очков.
  В сезоне 2011/12 Кевин Дюрант обошёл Коби Брайанта с минимальным отрывом, набирая по 28,03 против 27,86 очка за игру. В последней игре регулярного чемпионата против клуба «Сакраменто Кингз» Брайанту надо было набрать 38 очков, чтобы обогнать Дюранта, но он решил пропустить эту игру и получше подготовиться к играм навылет, где в полуфинале западной конференции команда Брайанта проиграла именно команде Дюранта.
  В сезоне 2012/13 Кевин Дюрант набрал больше всех очков (2280), но по среднему показателю за игру занял второе место (28,1).
  В сезоне 2014/15 Джеймс Харден набрал больше всех очков (2217), но по среднему показателю за игру занял второе место (27,4).
  В сезоне 2015/16 Джеймс Харден набрал больше всех очков (2376), но по среднему показателю за игру занял второе место (29,0).
  В сезоне 2021/22 Трей Янг набрал больше всех очков (2155), но по среднему показателю за игру занял четвёртое место

Примечания

Ссылки 
 
 

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки игроков НБА